Евге́ний Ли́берман: Либерман, Евгений Евгеньевич (также известный под фамилией Гангаев; род. 1943) — израильский (ранее — российский) автор-исполнитель и деятель культуры.
 Либерман, Евгений Яковлевич (1925—2003) — советский музыкант и музыкальный педагог, профессор.